Села
 Придніпровське — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Придніпровське — Запорізька область, Запорізький район
 Придніпровське — Черкаська область, Золотоніський район

Селище
 Придніпровське — Херсонська область, Білозерський район